Camaleó, conjunt d'espècies de rèptils saures de la família Chamaeleonidae
 Constel·lació del Camaleó, constel·lació de l'hemisferi sud
 Camaleó comú (Chamaeleo chamaeleon), espècie de rèptil escamós 
 Camaleó (filòsof), filòsof peripatètic nascut a Heraclea Pòntica, deixeble d'Aristòtil